Эрнест Кристофер Доусон () — английский , романист, автор коротких рассказов, часто связанных с декадентским движением.

Биография 
Эрнест Доусон родился и вырос в Ли, юго-восточном районе Лондона, в 1867 году. Его двоюродным дедушкой был Альфред Дометт, поэт и политик, который стал премьер-министром Новой Зеландии и предположительно был предметом поэмы Роберта Браунинга «Варинг» (). Доусон учился в Куинз-колледж в Оксфорде, но ушёл в марте 1888 года без получения степени.

В ноябре 1888 года Эрнест начал работать в компании, основанной дедом поэта, «Доусон и сын» () в сухом доке в районе  на востоке Лондона, где он жил в уединении в полуразрушенном доме и часто был гостем во многих гостиницах в доках. Эта жизнь в пабах и бедных районах продолжалась в Париже, Дьеппе и Брюсселе.

Эрнест Доусон вёл активную общественную жизнь, общался со студентами-медиками и студентами юридических факультетов, ходил в мюзик-холлы и приводил исполнителей на ужин. В это время он также усердно работал над своим письмом. Он был членом , в который входили В. Б. Йейтс и . Он был автором таких литературных журналов, как «Жёлтая книга» и «».

Эрнест Доусон сотрудничал с Артуром Муром () над двумя неудачными романами, работал над собственным романом, «Мадам де Виоле» (), и писал рецензии для американского анимационного сериала прайм-тайма «». Позже в своей карьере Доусон был плодовитым переводчиком французской художественной литературы, в том числе романов Бальзака, братьев Гонкур, а также сатирического романа «Опасные связи»  Пьера Шодерло де Лакло.

Объектом восторженного почитания Эрнеста Доусона в 1888 году стала шестилетняя актриса Минни Терри. Он старался попасть на каждый спектакль девочки, собирал её фотографии. В 1889 году, в возрасте 23 лет, Доусон увлёкся 11-летней Аделаидой «Мисси» Фолтинович, дочерью владельца польского ресторана. В 1893 году он безуспешно сделал ей предложение. К отчаянию Доусона, Аделаида должна была выйти замуж за портного.

В августе 1894 года отец Доусона, будучи на поздней стадии туберкулёза, умер от передозировки хлоральгидрата. Его мать, также истощённая болезнью, повесилась в феврале 1895 года. Вскоре после её смерти Доусон начал быстро увядать. Издатель Леонард Смайзерс разрешил ему жить во Франции и писать переводы, но он вернулся в Лондон в 1897 году, где он остался с семьёй Фолтиновичей, несмотря на привязанность к Аделаиде.

В 1898 году Доусон обратился в католицизм.

В 1899 году  нашёл Доусона почти без гроша в винном баре и отвёз его обратно в коттедж в , где жил Шерард. Доусон провёл последние шесть недель своей жизни в коттедже Шерарда, где он 23 февраля 1900 года умер возрасте 32 лет. Доусон был похоронен в римско-католической секции близлежащих  в , Лондон. После смерти Доусона Оскар Уайльд написал: 

Сам Уайлд умер в конце года.

Произведения 
Доусон лучше всего запомнился такими яркими фразами, как «Дни вина и роз»:

и придуманной метафорой «Унесённые ветром» в стихотворении  (1896), опубликованном в книге «Украшения: в стихах и прозе» (1899):

Это последнее стихотворение было впервые опубликовано во Второй книге Клуба рифмёров в 1894 году и было замечено Ричардом Ле Гальенном в его колонке «Странствия в Букленде» (от , букв. — «Земля книг») в «», том 9. Это также источник фразы «Я был верен… по-моему».

Маргарет Митчелл, тронутая «далёким, слегка грустным звуком, которого я хотел» в первой строке третьей строфы, выбрала эту строку в качестве названия своего романа «Унесённые ветром».

Согласно Оксфордскому словарю английского языка, Доусон обеспечивает самое раннее использование слова soccer в письменном языке (хотя он произносит его как socca, предположительно, потому что у него ещё не было стандартной письменной формы).

Прозаические произведения Доусона включают в себя рассказы, собранные как «Дилеммы» (; 1895), и два романа, написанных в соавторстве с Артуром Муром (), — «Комедия масок» (; 1893) и «Адриан Рим» ().

Доусон перевёл «Орлеанскую девственницу» Вольтера и роман «Опасные связи» прозаика Пьера Шодерло де Лакло.

Книги

Наследие 
Его коллаборационист Артур Мур написал несколько остроумных комических романов о молодом взрослом дуэте Энтони «Тони» Уайлдера () и Пола Морроу () (один из них «Глаза света», «», упоминается подругой Эдит Несбит в её книге «Феникс и ковёр»). Тони опирался на Доусона, а Пол — на Мура. «Дни вина и роз» были изложены в британском сериале «», сезон 2, эпизод 4.

Композитор Фредерик Дилиус положил на музыку в 1907 году несколько стихов Доусона в своих «» и «» ().

Джон Айрленд включил постановку «Я не был печален (Сплин)» () из стихов (1896) в свой цикл песен «» 1912 года.

Т. Э. Лоуренс цитирует стихотворение Доусона «Последний нераскаявшийся» ( — «Импенитентия Ультима») в «Семи столпах мудрости», глава LIV.

Доусон был высоко оценён Стефаном Георге, который посвятил ему своё стихотворение «Июльская тоска» (). Георге перевёл три его стиха на немецкий язык и объявил его одним из самых важных европейских поэтов своего времени.

Арнольд Шёнберг положил на музыку стихотворение «Серафита» ()

Обри Бёрдслей проиллюстрировал «Минуты Пьеро» Доусона.

В «Стихах и прозе Эрнеста Доусона», мемуарах 1919 года, написанных Артуром Саймонсом, Саймонс описал Доусона как «…человека, несомненно, гениального… Никогда не было поэта, к которому бы стихи приходили более естественно… У него был чистый лирический дар, не взвешенный или не уравновешенный каким-либо другим качеством ума или эмоций…».

В преддверии годовщины рождения Доусона 2 августа 2010 года его могила, заброшенная и разрушенная, была отреставрирована. Открытие и поминальная служба были опубликованы в местной () и национальной (BBC Radio 4 и The Times Literary Supplement) британской прессе, а десятки посмертно отдали дань поэту через 110 лет после его смерти.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 

Основные произведения (современные научные издания)
 
 
 
 
 
 

Биографии
 
 
 

Критические исследования Доусона 1890-х годов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источники
 
 
 
 
 Plarr, Victor (1914). Ernest Dowson 1888—1897: Reminiscences, Unpublished Letters and Marginalia, с библиографией, составленной Х. Гаем Харрисоном (). New York: .
 Richards, Bernard (n.d.). «Dowson, Ernest Christopher (1867—1900), poet», в Oxford Dictionary of National Biography online, , accessed 30 April 2014.
  Первоначально опубликовано в The Times Literary Supplement, 2 November 1967.

Ссылки 

 
 
 
 
 

Переводчики XIX века